Municipio de Weller puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Weller (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Weller (condado de Richland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.